Каапо Кяхкёнен (; 16 августа 1996, Хельсинки) — финский профессиональный хоккеист, вратарь клуба «Сан-Хосе Шаркс». Был выбран на драфте 2014 года клубом НХЛ «Миннесота Уайлд».

Игровая карьера 
Обучаться азам хоккейного мастерства Кяхкёнен начал в клубе «Эспоо Блюз». Свою профессиональную карьеру Каапо начал в сезоне 2014/15, когда был отдан в аренду в клуб «ТуТо», где стал лучшим вратарем и новичком лиги Mestis (Второй дивизион Чемпионата Финляндии по хоккею).

В связи с недостатком игрового времени Кяхкёнен покинул «Эспоо Блюз» и 13 апреля 2016 года подписал контракт с клубом «Лукко».

В сезоне 2017/18 Кяхкёнен стал лучшим вратарем лиги по количеству игр, сыгранных минут и матчей на ноль. По истечении двухлетнего контракта с «Лукко» Каапо подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд».

Международная карьера 

В 2016 году Кяхкёнен выиграл золотые медали молодёжного чемпионата мира вместе со сборной Финляндии.

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные вратари
Игроки «Айова Уайлд»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки ХК ТуТо
Игроки ХК «Лукко»
Задрафтованные ХК «Миннесота Уайлд»